„Touch Me” – singel The Doors
 „Touch Me” – singel Günthera
 „Touch Me” – singel 49ers
 „Touch Me” - singel Samanthy Fox